Übersetzer ist
 ein Beruf, siehe Übersetzer
 Computerprogramme, die formale Sprachen ineinander übersetzen, siehe Compiler
 eine Vorrichtung, die den Wert einer physikalischen Größe in einen anderen Wert derselben Größe übersetzt, siehe Übersetzung (Technik)
 bei GNU Hurd ein Programm, welches Daten von zum Beispiel einem Gerät in das Dateisystem einbindet

Siehe auch: